Oetjen ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Oetjen (1874–1927), deutscher Landwirt und Politiker (DVP)
 Jan Oetjen (* 1972), deutscher Manager
 Jan-Christoph Oetjen (* 1978), deutscher Politiker (FDP)